Asterix alle Olimpiadi: albo a fumetti della serie Asterix realizzato da René Goscinny e Albert Uderzo nel 1968
Asterix alle Olimpiadi: film tratto dall'omonimo fumetto realizzato nel 2008 dal regista Frédéric Forestier, con Gérard Depardieu e Alain Delon
Asterix alle Olimpiadi: videogioco Atari del 2007 per PlayStation 2, Wii, Nintendo DS e Xbox360